Schnalke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schnalke (* 1965), deutscher Drehbuchautor
 Manfred Schnalke  (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Thomas Schnalke (* 1958), deutscher Medizinhistoriker